

Gehucht 
Nieuwe Molen (Halsteren), een gehucht tussen Halsteren en Bergen op Zoom.

Windmolens 
Nieuwe Molen (Hekelgem), een graan- en oliemolen te Hekelgem
Nieuwe Molen (Hoogstraten), een windmolenrestant te Hoogstraten
De Nieuwe Molen (Veenendaal), een korenmolen te Veenendaal
Sint Nicolaasmolen, een korenmolen in Denekamp

Door water gedreven molens 
Nieuwe Molen (As)
Nieuwe Molen (Rullingen), een watermolen te Rullingen in de Belgische gemeente Borgloon
Nieuwe Molen (Terkoest), een korenmolen in Terkoest in de Belgische gemeente Alken
IJzeren Molen of Rothemer molen, een oliemolen te Rothem, in de Nederlandse gemeente Meerssen
Nieuwe Molen of Nieuwmolen te Berbroek, zie Vinckemolen

Motorgedreven maalderij 
Maalderij De Nieuwe molen, een korenmaalderij in Sinderen